Ben Foster (ur. 1983) – angielski piłkarz 
 Ben Foster (ur. 1980) – amerykański aktor